Diversos personatges de l'antiga Roma són anomenats així:
 Publius Valerius Volusi F. Publicola, primer cònsol romà de la Republica el 509 aC i cònsol també el 508 aC, 507 aC i el 504 aC.
 Publi Valeri Publícola II, cònsol el 475 aC i el 460 aC.
 Publi Valeri Publícola Potit, magistrat romà, cònsol el 449 aC.
 Lucius Valerius Volusi F. Publicola, tribú amb potestat consular cinc vegades: el 394 aC, el 389 aC, el 387 aC, el 383 aC i el 380 aC.
 Publi Valeri Potit Publícola, tribú consular sis vegades (386 aC, 384 aC, 380 aC, 377 aC, 370 aC i 367 aC)
 Marcus Valerius Publicola, cònsol el 355 aC i el 353 aC.
 Publi Valerius Publicola, magistrat romà, cònsol el 352 aC.
 Publi Valeri Publícola (mestre de la cavalleria), mestre de la cavalleria del dictador romà Marc Papiri Cras el 332 aC.